Pavelín Núñez est un musicien et compositeur hondurien reconnu pour être l'un des fondateurs et chanteurs du groupe Café Guancasco. Il a fait des tournées et des concerts à EEUU, Espagne, Royaume-Uni, Venezuela, Cuba y Equateur.

Il vit en France depuis 2017. En 2021, il présente son premier album solo "Días trágicos (Antología)".

Chansons les plus populaires 
 El club de los idiotas
 Informe estadístico de comienzos de siglo
 El amor está en tu boca
 Camila
 Pachamama
 Calle Goldin Meyer
 Caminar
 Tercer movimiento
 Cafetos con tizas de color

Apparitions dans les œuvres littéraires 
 Voice of latín america. Tom Gatehouse.
 Honduras un Dangerous times. James J. Phillips.
 Collective Situations: Readings in Contemporary Latin American Art. Bill Kelley Jr., Grant H. Kester.

Autres facettes 
 Recteur de l'Université populaire Clementina Suárez.
 Membre du Réseau d'éducation mathématique d'Amérique centrale et des Caraïbes.
 Responsable social et rédacteur en chef chez Newspaper Presencia Universitaria (UNAH).
 Éditeur de livres "De tributos, Guancasos y otras luchas".

Liens externes

Notes et références 

Compositeur hondurien
Naissance en avril 1982